Джош Мэндел (родился 9 октября 1958 года) — американский , , . Он создал такие игры, как King's Quest V, The Dagger of Amon Ra, Freddy Pharkas: Frontier Pharmacist, Space Quest 6 и Callahan's Crosstime Saloon.

Sierra Entertainment 

Джош Мэндел вступил в Sierra Entertainment в 1990 году. Он был первым, кто озвучил короля Грэма, героя игры King's Quest. Он также озвучил Шамира Шамазеля в King's Quest VI, Стива Дориана в The Dagger of Amon Ra и несколько других незначительных ролей. 

В 2001 году Мэндел также озвучил короля Грэма для фанатских римейков King's Quest I, King's Quest II: Romancing the Stones и King’s Quest III: To Heir Is Human от AGD Interactive и King's Quest III от Infamous Adventures.

После Sierra 

С 2012 по 2013 год Джош Мэндел устроился в Replay Games, где он вместе с Элом Лоуи, другим бывшим сотрудником Sierra On-Line, занялся разработкой Leisure Suit Larry: Reloaded и Fester Mudd: Curse of the Gold. Позже он ушел из компании.

В январе 2014 года он озвучил главного героя в независимой приключенческой игре Serena.

В феврале 2016 года Мэндел объединился с другим бывшим сотрудником Sierra, Corey Cole, чтобы создать игру Hero-U, новую приключенческую игру в стиле RPG.

Игры

Примечания

Ссылки 

 Josh Mandel на MobyGames
 Официальный сайт